Alkimos (, latinisiert Alcimus) ist:

 Alkimos (Gebirge), in der antiken Geographie ein Vorgebirge am Hafen von Piräus

in der griechischen Mythologie:
 Alkimos (Sohn des Hippokoon)
 Alkimos (Genosse des Achilleus), ein Myrmidone
 Alkimos (Sohn des Neleus)
 Alkimos (Kämpfer), ein griechischer Kämpfer im Trojanischen Krieg
 Alkimos (Vater des Mentor)
 Alkimos (König von Lydien), eine weiser König von Lydien
 Alkimos (Gatte der Areta)
 Alkimos (Heros), Heros in Teos
 Alkimos (Hund), Hund des Daphnis

Personen:
 Alkimos aus Epeiros, im Dienst des Antigoniden Demetrios I. Poliorketes
 Alkimos (Nauarch), Nauarch Philipps von Makedonien
 Alkimos aus Nikaia, Sieger bei den Erotideien in Thespiai
 Alkimos aus Kyzikos, Sieger bei den Olympischen Spielen
 jüdischer Hoherpriester, siehe Iakim
 Alcimus (Sklave), ein Sklave Martials
 Alkimos (Historiker) aus Sizilien, 3. Jahrhundert v. Chr.
 Alcimus (Rhetoriker) in Aquitanien, 4. Jahrhundert n. Chr.
 Alcimus Alethius, Dichter, Autor von sechs Gedichten in der Anthologia Latina
 Alcimus Ecdicius Avitus, ein spätantiker Bischof, siehe Avitus von Vienne